Bojary peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne:
 Bojary est un village dans la gmina de Kosów Lacki ;
 Bojary est un village dans la gmina de Tczew ;
 Bojary est un village dans la gmina de Podedwórze ;
 Bojary est un village dans la gmina de Turośń Kościelna.